Peresvet, città della Russia europea
Aleksandr Peresvet, monaco ed eroe medievale russo
Classe Peresvet, classe di navi da battaglia russe
Peresvet, nave da battaglia russa
Peresvet, arma laser in servizio nelle forze armate russe.